Burnt Canyon Point bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnt Canyon Point (Mohave County, Arizona, 1489 m)	
 Burnt Canyon Point (Mohave County, Arizona, 1857 m)